Hellingbaan (schip)
 Trailerhelling
 Een rolstoelhelling
 hellingbaan (brug)